Lets handbalteam junioren (mannen)
 Lets handbalteam junioren (vrouwen)